HMAS Hobart ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy nach der Stadt Hobart:
 HMAS Hobart (D63), ein Kreuzer der Leander-Klasse (1934–1962)
 HMAS Hobart (D39), ein Lenkwaffenzerstörer der Perth-Klasse (1962–2000)
 HMAS Hobart (2013), ein geplanter Luftabwehrzerstörer, Typschiff der Hobart-Klasse

Schiffsname der Royal Australian Navy
HMAS